Niemcy:
 Denkingen – dzielnica Pfullendorfu
 Denkingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen